Битва при Мегиддо (при Мегиддоне) — название сражений, произошедших близ холма Мегиддо (территория современного Израиля).

Библейские
 Битва при Мегиддо (XV век до н. э.) — между египтянами и ханаанейской антиегипетской коалицией.
 Битва при Мегиддо (609 до н. э.) — между Египтом и Иудеей.

Современные
 Битва при Мегиддо (1918) — сражение Первой мировой войны.

См. также 
 Армагеддон — в авраамических религиях место последней битвы добра со злом в конце времён; этимология слова — от словосочетания на иврите  (хар Мегиддо — «гора Мегиддо»).
 Маджид